Schmickler ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Schmickler (* 1965), deutscher Autorennfahrer
 Marcus Schmickler (* 1968), deutscher Musiker
 Marion Schmickler (* 1964), deutsche Journalistin
 Wilfried Schmickler (* 1954), deutscher Kabarettist
 Wolfgang Schmickler (* 1946), deutscher Physiker und Elektrochemiker